Лига А 2005/2006 () — 43-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 28 августа 2005 года и закончился 24 мая 2006 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
 Первая лига Турции 2005/06 на сайте tff.org 
 Первая лига Турции 2005/06 на сайте mackolik.com 
 Первая лига Турции 2005/06 на сайте rsssf.com 

2005/2006
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2005 году
Спорт в Турции в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006